Бочев може да се отнася за:
 Бончо Бочев (1899-1975), български диригент
 Димитър Бочев – Бочката (1926-1987), български актьор
 Димитър Бочев (р. 1944), български писател и журналист
 Никола Бочев (1858-?), български офицер
 Петър Бочев (1920-1944), български офицер
 Стефан Бочев (1910-2002), български писател
 Стоян Бочев (1881-1968), български финансист